Op het toernooi van Wimbledon in 1996 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 26 juni tot en met 7 juli 1996.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Martina Navrátilová en Jonathan Stark namen via een wildcard aan het toernooi deel, en waren als vijfde geplaatst. Zij bereikten de kwartfinale – daarin werden zij uitgeschakeld door het tweede reekshoofd, Lindsay Davenport en Grant Connell.

De als zevende geplaatste Tsjechische zus en broer Helena Suková / Cyril Suk wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Larisa Neiland en Mark Woodforde in drie sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Suková had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Suk een.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Drie Belgen speelden mee:
 Els Callens speelde samen met de Nederlander Menno Oosting. Zij bereikten de tweede ronde.
 Libor Pimek en zijn Amerikaanse partner Katrina Adams waren als elfde geplaatst, maar verloren meteen hun openingspartij.
 Ook Nancy Feber en Jack Waite (VS) strandden in de eerste ronde.

Er waren tien Nederlandse deelnemers:
 Kristie Boogert speelde samen met Andrej Olchovski uit Rusland. Zij waren het tiende reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Menno Oosting en de Belgische Els Callens bleven eveneens in de tweede ronde steken.
 Ook voor Tom Nijssen en zijn Duitse partner Claudia Porwik viel het doek na de tweede ronde.
 Miriam Oremans en Hendrik Jan Davids wisten hun tweederondepartij evenmin te winnen.
 Hetzelfde gebeurde met Tom Kempers en Aleksandra Olsza (Polen).
 Manon Bollegraf en de Amerikaan Rick Leach waren als vierde geplaatst. Zij verloren echter meteen hun openingspartij.
 Aan Caroline Vis en Zuid-Afrikaan Byron Talbot, het veertiende reekshoofd, viel eenzelfde lot ten deel.
 Zo was de eerste ronde ook voor Sjeng Schalken en Erika deLone (VS) het eindstation...
 ... evenals voor Stephen Noteboom met de Argentijnse Mercedes Paz aan zijn zijde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.5)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1996